Афинеево — название населённых пунктов в России:

 Афинеево — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Афинеево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Афинеево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.